Der Kanton Semur-en-Auxois ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montbard, im Département Côte-d’Or und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Semur-en-Auxois.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 88 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Semur-en-Auxois die 29 Gemeinden Bard-lès-Époisses, Charigny, Chassey, Corrombles, Corsaint, Courcelles-Frémoy, Courcelles-lès-Semur, Époisses, Flée, Forléans, Genay, Jeux-lès-Bard, Juilly, Lantilly, Magny-la-Ville, Massingy-lès-Semur, Millery, Montberthault, Montigny-sur-Armançon, Pont-et-Massène, Saint-Euphrône, Semur-en-Auxois, Souhey, Torcy-et-Pouligny, Toutry, Vic-de-Chassenay, Vieux-Château, Villars-et-Villenotte und Villeneuve-sous-Charigny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 292,65 km km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 2133.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 
2019: Fusion Bierre-lès-Semur und Flée → Le Val-Larrey

Semurenauxois